Lomechusoides är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Tottenham 1939. Lomechusoides ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Lomechusoides